Chandler River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
* Chandler River (Alaska) im Bundesstaat Alaska
 Chandler River (Maine) im Bundesstaat Maine
 Chandler River (Washington) im Bundesstaat Washington

in Australien:
 Chandler River (Macleay River), Nebenfluss des Macleay River in New South Wales